En anglais, le mot ford signifie gué. Il peut également faire référence à :

Automobile 
 Ford Motor Company est un constructeur automobile américain dont le nom vient de son fondateur Henry Ford ;
 Ford Premier Automotive Group, une division du groupe Ford fondée en 1999 et disparue en 2010 ;
 Ford Europe, la filiale européeenne du groupe Ford ;
 Ford (France) a été sa filiale française ;
 Pour les différents véhicules de la marque Ford, voir :Catégorie:Ford.

Économie 
 Fondation Ford est une ONG américaine ;
 Ford Model Management : agence de mannequin américaine.

Patronyme

Personnalités 

 
 Aleksander Ford (1907-1980), cinéaste polonais ;
 Alphonso Ford (1971-2004), basketteur américain ;
 Atina Ford (1971-), curleuse canadienne ;
 Alton Ford (1981-2018), joueur de basket-ball américain ;
 Barbara Ford (1922-), cheffe monteuse américaine ;
 Ben Ford (1975-), joueur de squash anglais ;
 Brian Ford (1961-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Bruce Ford (1954-), rameur d'aviron canadien ;
 Carole Ann Ford (1940-), actrice anglaise ;
 Charles Ford (1908-1989), historien du cinéma ;
 Cheryl Ford (1981-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Chris Ford (1949-2023), joueur et entraineur de basket-ball américain ;
 Christine Blasey Ford (1966-), psychologue américaine qui a dénoncé le juge fédéral Brett Kavanaugh pour agression sexuelle ;
 Christopher Ford (1974-), catcheur américain ;
 Colin Ford (1996-), acteur américain ;
 Constance Ford (1923-1993), actrice américaine ;
 Daniel Ford (1931-), journaliste, romancier et historien américain ;
 Darren Ford (1985-), joueur américain de baseball ;
 Edsel Ford (1893-1943), fils d'Henry Ford ;
 Eileen Ford (1922-2014), agent de mannequins américaine ;
 Elisabeth Bloomer Ford (1918-2011), épouse du président Gerald Ford ;
 Emile Ford (1937-2016), chanteur anglais ;
 Faith Ford (1964-), actrice américaine ;
 Ford Madox Ford (1873-1939), romancier et éditeur britannique ;
 Francis Clare Ford (1828-1899), diplomate britannique ;
 Francis Ford (1881-1953), acteur et réalisateur américain ;
 Francis Ford Coppola (1939-), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Frankie Ford (1939-2015), chanteur américain ;
 Fred Ford (19?-), programmeur de jeux vidéo ;
 George Burdett Ford (1879-1930), architecte et urbaniste américain ;
 George Ford (1993-), joueur professionnel de rugby anglais ;
 Gerald Ford (1913-2006) trente-huitième président des États-Unis ;
 Gilbert Ford (1931-2017), basketteur américain ;
 Glenn Ford (1916-2006), acteur canadien ;
 Greg Ford (19?-), réalisateur, scénariste et producteur ;
 Harrison Ford (1884-1957), acteur américain de cinéma muet ;
 Harrison Ford (1942-), acteur américain ;
 Heather Ford (1978-), chercheuse, entrepreneuse, journaliste et militante sud-africaine ;
 Henry Ford (1863-1947) fondateur de la Ford Motor Company ;
 Hugh Ford (1868-1952), réalisateur et scénariste américain ;
 James Lewis Carter Ford (1920-2013), bluesman américain ;
 Jeffrey Ford (1955-), écrivain américain ;
  (1906-1985), joueur australien de rugby ;
 James Alfred Ford (1911-1968), archéologue américain ;
 
 
 Leslie Ford (1898-1983), auteur américain de roman policier ;
 Lester Randolph Ford (1886-1975), mathématicien américain ;
 Le Prix Halmos-Ford, distinction mathématique ;
 Lew Ford (1976-), joueur américain de baseball ;
 Lita Ford (1958-), guitariste et chanteuse anglaise ;
 Marc Ford (1966-), guitariste américain ;
 Margaret Ford (1957-), femme d'affaires et femme politique britannique ;
 Mary Ford (1924-1977), chanteuse, guitariste, actrice et compositrice américaine ;
 Matthew Ford (1984-), hockeyeur sur glace américain ;
 Melyssa Ford (1976-), mannequin canadien ;
 
 Michael D. Ford (1928-2018), chef décorateur et directeur artistique britannique ;
 Michelle Ford (1962-), nageuse australienne ;
 Oliver Ford (1947-), athlète américain, ancien détenteur du record du monde du 100 mètres ;
 Patricia Ford (1969-), mannequin américaine ;
 Paul Ford (1901-1976), acteur américain ;
 Phil Ford (1956-), basketteur américain ;
 Philip Ford (1900-1976), acteur et un réalisateur américain ;
 Quincy Ford (1993-), basketteur américain ;
 Reginald Ford (1889-1937), entrepreneur, fondateur du réseau des salles de cinéma Cinéac ;
 Richard Ford (1796-1858), écrivain voyageur anglais ;
 Richard Ford (1944-), écrivain américain ;
 Ricky Ford (1954-), saxophoniste américain de jazz ;
 Robben Ford (né en 1951), musicien et chanteur américain ;
 Robert Ford (1860-1892), hors-la-loi américain connu pour l'assassinat de Jesse James ;
  (1915-1998), poète et diplomate canadien ;
 Robert Stephen Ford (1958-), diplomate américain ;
 Robert W. Ford (1923-2013), auteur et opérateur radio au Tibet entre 1945 et 1950 ;
 Roger Ford (19?-), chef décorateur de cinéma américain ;
 Rosemarie Ford (1962-), actrice anglaise ;
 Ross Ford (1984-), joueur de rugby écossais ;
 Ruth Ford (1911-2009), actrice américaine ;
 Sharrod Ford (1982-), basketteur américain ;
 Sherell Ford (1972-), basketteur américain ;
 Steven Ford (1956-), acteur et réalisateur américain ;
 Tennessee Ernie Ford (1919-1991), chanteur et guitariste de musique country américain ;
 Terrance Jerod Ford (1983-), basketteur américain ;
 Thomas Ford (1580-1648), compositeur anglais ;
 Tom Ford (1961-), couturier américain ;
 Tom Ford (1983-), joueur de snooker anglais ;
 Tommy Ford (1989-), skieur alpin américain ;
 Tony Ford (1959-), footballeur anglais ;
 Trevor Ford (1923-2003), footballeur gallois ;
 Vicky Ford (1967-), femme politique britannique ;
 Wallace Ford (1898-1966), acteur américain ;
 Whitey Ford (1926-2020), joueur de baseball américain.

Personnages de fiction 
 Aiden Ford, personnage de la série Stargate Atlantis ;
 Ford Escort personnage du Guide galactique ;
 James « Sawyer » Ford, personnage de la série Lost : Les Disparus ;
 Nathan Ford, personnage de la série Leverage.

Toponyme 
Ford est le nom de plusieurs lieux dans les pays anglophones suivants :

Canada 
 Rivière Ford, un affluent de la rivière George dans le versant de la baie d'Ungava, dans Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.

Royaume-Uni 

  ;
  ;

  ;
  ;
  ;

 

 
 Ford (Sussex de l'Ouest).

Voir aussi :
 Abbaye de Forde.

Irlande 
 .

États-Unis 

 Ford (Kansas) ;
  ;

  ;
  ;
 Île de Ford à Hawaii ;
 La Ford Creek Patrol Cabin, cabane en rondins du comté de Flathead, dans le Montana, aux États-Unis, inscrite au Registre national des lieux historiques.
 Le Manoir Ford, à Morristown (New Jersey)

Sciences 
 Cercle de Ford : mathématiques ;
 Algorithme de Ford-Bellman : informatique ;
 Algorithme de Ford-Fulkerson : informatique ;

Sport 
  : titre de meilleur marqueur de l'Euroligue de basket-ball ;
 Ford Center : salle omnisports d'Evansville ;
 Ford Center : salle omnisports d'Oklahoma City ;
 Ford Field : stade de football américain de Détroit ;
 Formule Ford : championnat automobile québécois ;
 Prix Ford C. Frick : prix remis annuellement à un animateur sportif de baseball.

Titre 

 Alan Ford : BD italienne.

Divers 
 Théâtre Ford : théâtre et monument historique américain.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais